Baldomero Lamela puede referirse a:

 el coronel Baldomero Lamela (1805-1867), que participó en las campañas previas a la Conquista del Desierto y en las guerras civiles argentinas, en que revistó en el bando federal;

 el coronel Baldomero Lamela (1839-1901), hijo del anterior, que participó en las guerras civiles argentinas, en la Guerra del Paraguay y en la Conquista del Desierto.